Otta (Noruega), ciutat de Noruega
 Otta (Nigèria), ciutat de Nigèria